Labus, Lábus:

 Ladislav Lábus (* 1951, Prague), un des grands architecte s tchèques contemporains
 Rudolph Labus (1948, Levoca), un coureur cycliste tchécoslovaque

 Docteur Labus (album)